Талицкое сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Республика Алтай 
 Талицкое сельское поселение — входит в Усть-Канский район

Вологодская область
 Талицкое сельское поселение — входит в Кирилловский район

Ивановская область
 Талицкое сельское поселение — входит в Южский район

Кировская область
 Талицкое сельское поселение — входит в Фалёнский район

Костромская область
 Талицкое сельское поселение — входит в Буйский район

Тверская область
 Талицкое сельское поселение — входит в Селижаровский район

См. также 
 Талицкий сельсовет